Kallakjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734602-169630), sjö i Jokkmokks kommun,  (30,2 ha)
Kallakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741446-164740), sjö i Jokkmokks kommun,  (34,7 ha)
Kallakjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 744568-158879), sjö i Jokkmokks kommun,  (33,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn